Furuholmen is een aanduiding voor een aantal eilanden (holmen) in/ van Zweden. Furu is Zweeds voor grove den.

Eiland in rivier:
Furuholmen (Kalixrivier)

Eiland in zee:
Furuholmen (Bockön)
Furuholmen (Kalix-archipel)
Furuholmen (Piteå)
Furuholmen (Råne)
Furuholmen (Sandön)
Furuholmen (Sangis)

ook
Furuholmsgrunden
Lägenö-Furuholmen

Familienaam:
 Morten Furuholmen, advocaat